Эксплуата́ция, арх. эксплоата́ция (от   «использование, извлечение выгоды»):

 Эксплуатация технической системы — стадия жизненного цикла системы, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается её качество.  Эксплуатация включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
 Эксплуатация зданий и сооружений
 Эксплуатация паровозов О
 Эксплуатация природных ресурсов — разработка, использование природного ресурса: месторождения, плодородной земли, лесного, водного ресурса, охотничьего или рыболовного угодья и т. п.
 Эксплуатация труда — присвоение результатов труда других людей без обмена или с предоставлением взамен товаров (услуг, денег), стоимость которых меньше, чем стоимость, созданная их трудом.

Примечания